Трећи турнир је одржан у Хамбургу од 5. до 17.11.2019. године, као етапа такмичења ФИДЕ Гран при 2019  Победник је био Рус велемајстор Александар Гришчук, који је у финалу победио  пољског такмичара Јан-Кшиштоф Дуду.

Учесници

Такмичење

Први круг 05.-07.11. 2019.

{| class="wikitable"
|+ Максим Вашие-Лаграв-Веј И
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Максим Вашие-Лаграв|Француска}} || align=center| 1 || ½ |||| || |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left| || align=center| ½ || 0 |||| || |||||| || || align=center| ½
|}
{| class="wikitable"
|+ Хикару Накамура-Веселин Топалов
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| 0 || ½ |||| || |||| || || || align=center|½
|-
| align=left| || align=center| 1 || ½ |||| || |||||| || || align=center| 1½
|}
{| class="wikitable"
|+ Давид Навара-Јан-Никита Витјугов
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||1|| 1|| |||| || || || align=center|3
|-
| align=left| || align=center| ½ || ½ ||0|| 0|| |||||| || || align=center| 1
|}
{| class="wikitable"
|+ Радослав Војташек-Александар Гришчук
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||½||0 || |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left| || align=center| ½ || ½ ||½||1 || |||||| || || align=center| 2½
|}
{| class="wikitable"
|+ Тејмур Раџабов-Данил Дубов
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||½||½ ||½ ||½|| 0||½ || || align=center|3½
|-
| align=left|{{flagathlete|Данил Дубов|Русија}} || align=center| ½ || ½ ||½|| ½|| ½||½||1||½ || || align=center| 4½
|}
{| class="wikitable"
|+ Пјотр Свидлер-Пентала Харикришна
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| 1 || ½ |||| || |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left| || align=center| 0 || ½ |||| || |||||| || || align=center| ½
|}
{| class="wikitable"
|+ Дмитри Јаковенко-Ју Јанги
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| ½ || ½ ||0||½ || |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left|{{flagathlete|Ју Јанги|Кина}} || align=center| ½ || ½ ||1|| ½|| |||||| || || align=center| 2½
|}
{| class="wikitable"
|+ Јан-Кшиштоф Дуда-Јан Непомњашчи
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Јан-Кшиштоф Дуда|Пољска}} || align=center| 1 || ½ |||| || |||| || || || align=center|1½
|-
| align=left| || align=center| 0 || ½ |||| || |||||| || || align=center| ½
|}

Четвртфинале 08.-10.11.2019.

{| class="wikitable"
|+ Веселин Топалов-Максим Вашие-Лаграв
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center| 0 || ½ |||| || |||| || || || align=center|½ 
|-
| align=left|{{flagathlete|Максим Вашие-Лаграв|Француска}} || align=center| 1 || ½ |||| || |||||| || || align=center| 1½ 
|}
{| class="wikitable"
|+ Александар Гришчук-Давид Навара
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Александар Гришчук|Русија}} || align=center| ½ || 1 |||| || |||| || || || align=center|1½  
|-
| align=left| || align=center| ½ || 0 |||| || |||||| || || align=center| ½ 
|}
{| class="wikitable"
|+ Данил Дубов-Пјотр Свидлер
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left|{{flagathlete|Данил Дубов|Русија}} || align=center| ½ || ½ ||½|| ½||1 ||½|| || || || align=center|3½  
|-
| align=left| || align=center| ½ || ½ ||½||½ ||0 ||½|||| || || align=center| 2½
|}
{| class="wikitable"
|+ Ју Јанги-Јан-Кшиштоф Дуда
|-
! Играч!! 1 !! 2 !! 3 !!4!!5!!6!!7!!8!!9!! Бодови 
|- 
|align=left| || align=center|½ || 0 |||| || |||| || || || align=center|½ 
|-
| align=left| || align=center| ½ || 1 |||| || |||||| || || align=center| 1½ 
|}

Полуфинале 11.-13.11.2019.

Финале 15.-17-11.2019.

Референце

Спољашње везе 
 https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/hamburg-fide-gp-2019
 https://www.chess.com/news/view/grischuk-wins-2019-hamburg-fide-grand-prix

Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 2019.
Спорт у Хамбургу
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2019